Alicja – imię
 Alicja – postać fikcyjna, tytułowa bohaterka powieści pt. Alicja w Krainie Czarów

 Alicja, hrabina Vexin (1160 – ok. 1220) – Alicja Francuska, córka Ludwika VII Młodego
 Alicja, hrabina Athlone (1883 – 1981) – księżniczka Zjednoczonego Królestwa, córka Leopolda, księcia Albany
 Alicja, księżna Gloucester (1901 – 2004) – księżniczka Zjednoczonego Królestwa, córka Johna Montagu-Douglasa-Scotta, księcia Buccleuch i Queensburry 
 Alicja, księżna Ligne (ur. 1929) – księżniczka Luksemburga, Nassau i Parmy, księżna Ligne

 Filmy
 Alicja – polsko-belgijsko-amerykańsko-brytyjski film muzyczny (1980)
 Alicja – amerykański film fabularny (1990)

Zobacz też